Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Fabrice Santoro  6-4, 6-1.

Teste di serie

 Marc Rosset (secondo turno)
 Byron Black (semifinali)
 Magnus Gustafsson (campione)
 Fabrice Santoro (finale)

 Assente
 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 David Prinosil (primo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1999
ATP Tour 1999